Алексей Заев:
 Заев, Алексей Анатольевич (1967—2011) — советский российский музыкант.
 Заев, Алексей Николаевич (1881—1966) — русский контр-адмирал.